Heinz Drache – attore e doppiatore tedesco (1923-2002)
 Heinz Drache – pittore tedesco (1929-1989)